Муаммаду Жайте (; род. , Пантин, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
В детстве Муаммаду занимался футболом и один из его друзей долго пытался переманить Жайте в баскетбол. Позже Муаммаду посетил баскетбольный матч 4 дивизиона чемпионата Франции и ему понравился этот вид спорта. После окончания игры Жайте остался в зале и около часа бросал мяч в корзину двумя руками. На следующий день он подошёл к своему футбольному тренеру и признался, что уходит из футбола, потому что хочет заниматься баскетболом.

Жайте попал под пристальное внимание скаутов НБА после яркого выступления на Чемпионатах Европы среди юношей (до 18 лет) в 2011 и 2012 годах. Ему предлагали стипендию несколько колледжей из NCAA (Коннектикут, Вашингтон, Гонзага, Вирджиния Тек), но Муаммаду решил остаться во Франции и подписал 2-летний контракт с СОМБ. В сезоне 2012/2013 Муаммаду набрал 16,2 очка и 9,7 подбора за матч во втором дивизионе чемпионата Франции, став его MVP и самым прогрессирующим игроком.

Перед драфтом НБА 2013 года Жайте принял участие в Nike Hoop Summit, прошёл просмотры в 6 командах лиги, но не хотел участвовать в драфте без гарантии выбора в первом раунде. Муаммаду снялся с драфта, вернулся во Францию и подписал контракт с «Нантером 92», где мог бы получить игровое время и пространство для роста. Жайте провёл в «Нантере» 3 сезона: он успел поиграть в элитном дивизионе чемпионата Франции, дебютировать в Евролиге и Еврокубке, в сезоне 2014/2015 выиграть Кубок вызова ФИБА, выставиться и сняться с драфта НБА в 2014 году, а в 2015 его на драфте не выбрали.

В сезоне 2018/2019 Жайте выступал за итальянский клуб «Ауксилиум Торино» со средними показателями 10,9 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи за игру.

В июле 2019 года Жайте перешёл в «Автодор». В 18 матчах Единой лиги ВТБ Муаммаду набирал в среднем 13,4 очка и вошёл в тройку лучших игроков турнира по подборам (в среднем 9,9 за игру), эффективности (19,6), проценту попаданий с игры (66%), а также стал 4-м в Лиге по блок-шотам (0,9 за матч).

В июне 2020 года Жайте стал игроком «Газиантепа». В 28 матчах чемпионата Турции Муаммаду набирал в среднем 16,1 очка и 10,8 подбора.

В июле 2021 Жайте подписал контракт с «Виртусом» (Болонья). В составе команды Муаммаду стал обладателем Суперкубка Италии. В Еврокубке Жайте стал победителем турнира и включён в первую символическую пятёрку, а также был признан «Самым ценным игроком» Еврокубка по итогам регулярного сезона, 1/4 финала плей-офф и 14 раунда регулярного сезона.

Сборная Франции 
В 2015 году, в составе сборной Франции, Жайте стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

Личная жизнь 
Родители Муаммаду – уроженцы Африки, но много лет назад перебрались во Францию. Отец – выходец из Сенегала, мать – из Гамбии.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Еврокубка: 2021/2022
  Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата Италии: 2021/2022
  Серебряный призёр чемпионата Франции: 2016/2017
  Обладатель Кубка Франции: 2013/2014
  Обладатель Суперкубка Италии: 2021

Сборная Франции 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2015

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК СОМБ
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки сборной Франции по баскетболу